Аста́хова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  
 Астахова, Ирина Александровна (псевдоним: Ах Астахова; род. 1987) — российская поэтесса.
 Астахова, Валентина Илларионовна (род. 1935) — советский и украинский учёный-гуманитарий.
 Астахова, Кристина Андреевна (род. 1997) — российская фигуристка (парное катание).
 Астахова, Лариса Сергеевна (род. 1977) — российский религиовед, профессор КФУ и МГЛУ.
 Астахова, Наталья Васильевна (род. 1953) — российская журналистка и прозаик.
 Астахова, Полина Григорьевна (1936—2005) — советская гимнастка.